Fulleylove ist der Familienname von:

 Joan Fulleylove (1886–1947), britische Glasmalerin
 John Fulleylove (1845–1908), britischer Maler